Gladys Aylward – missionaria laica inglese
 John Aylward – attore statunitense
 Nicholas Aylward Vigors – zoologo e politico irlandese